Johan Ramstedt kan syfta på:

* Johan Ramstedt (1758–1823), svensk präst
 Johan Ramstedt (1852–1935), svensk ämbetsman och politiker
 Johan Ramstedt (född 1978), svensk ishockeyspelare